Puyo (rivier), rivier in Ecuador
 Puyo (stad), stad in Ecuador
 Constant Puyo (1857-1933), Frans fotograaf
 Diego Puyo (1984), Spaans autocoureur